Steve McQueen (acteur) (1930–1980), Amerikaans filmacteur
 Steven R. McQueen (1988), Amerikaans filmacteur, kleinzoon van acteur hierboven
 Steve McQueen (regisseur) (1969), Brits filmregisseur en kunstenaar
 Steve McQueen, een rat uit de televisieserie House
 Steve McQueen (The Automatic), een nummer uit 2008 van de Britse band The Automatic
 Steve McQueen (Sheryl Crow), een nummer uit 2002 van de Amerikaanse zangeres Sheryl Crow
 Steve McQueen (album), een muziekalbum van de Engelse band Prefab Sprout